Hayden ist der Name folgender Orte: 

 Hayden (Alabama), Vereinigte Staaten
 Hayden (Arizona), Vereinigte Staaten
 Hayden (Colorado), Vereinigte Staaten
 Hayden (Idaho), Vereinigte Staaten
 Hayden (Indiana), Vereinigte Staaten
 veraltet für Cortina d’Ampezzo, Ort in Venetien
 Hayden Valley, Tal im Yellowstone-Nationalpark

Weitere Bedeutungen:
 Hayden (Name), einen Vor- und Familiennamen
 Hayden-Expedition von Ferdinand Hayden in das Yellowstone-Gebiet
 Hayden Peak, Berggipfel an der Walgreen-Küste des westantarktischen Marie-Byrd-Lands
 Hayden Planetarium in New York, Teil des American Museums of Natural History

Siehe auch:
 Hayden zu Guntramsdorf, siehe Haiden zu Guntramsdorf, österreichisches Adelsgeschlecht
 Hayden von Dorff, österreichisches Adelsgeschlecht
 Haiden
 Haydn (Begriffsklärung)
 Haydon
 Heiden
 Heyden